Сагоачи има више значења:

 Сагоачи (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сагоачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сагоачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сагоачи, Ноноава (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику